A Tolmács kifejezés több szócikkre is utalhat, ezek:

Tolmács község Nógrád megyében;
Tolmács foglalkozás;
A tolmács film;

Garamtolmács, város Szlovákiában.

lásd még
 Talmácsok